Кимани () — фамилия кенийского происхождения. Известные носители:

 Кимани, Люсия (род. 1980) — боснийская легкоатлетка кенийского происхождения.
 Кимани, Мартин (род. 1971) — кенийский государственный и дипломатический деятель.
 Кимани, Самуэль (в монашестве Панарет; род. 1985) — кенийский религиозный деятель.